

Населені пункти та їхні частини

 Цупель — село в гміні Сероцьк Леґьоновського повіту Мазовецького воєводства
 Цупель — село в гміні Чарня Остроленцького повіту Мазовецького воєводства
 Цупель — частина села Янув у гміні Острувек Велюнського повіту Лодзинського воєводства
 Цупель — частина села Пежхнія в гміні Стара Блотниця Білобжезького повіту Мазовецького воєводства
 Цупель — частина села Богдан у гміні Добжинево-Дуже Білостоцького повіту Підляського воєводства

Примітки